Нильс Йорген Фрис-Нильсен (, род. 3 марта 1958) — датский шахматист, мастер ФИДЕ, гроссмейстер ИКЧФ.

Старший брат международного мастера Й. О. Фрис-Нильсена.

Бронзовый призёр чемпионата Дании 1981 г. (всего играл в 7 чемпионатах страны).

В составе национальной сборной бронзовый призёр 3-го командного чемпионата Европейского экономического сообщества (1980) в Западном Берлине.

Участник ряда традиционных турниров в Эсбьерге, известных как Кубок Северного моря, и ряда других международных соревнований.

Добился успехов в заочных шахматах. Наиболее заметные турниры с его участием — турнир в честь 50-летия Норвежской федерации заочных шахмат и мемориал Левковица (оба сыграны в 1994—1998 гг.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Н. Й. Фрис-Нильсена в кубках Клары Бенедикт
 Выступления Н. Й. Фрис-Нильсена на командных чемпионатах Европейского экономического сообщества
 Выступления Н. Й. Фрис-Нильсена в Кубках европейских клубов

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Мастера ФИДЕ по шахматам
Гроссмейстеры ИКЧФ